Голубянка Эльвира, или плебейидея Эльвира (), — вид бабочек из семейства голубянки.

Описание 
Крылья самцов сверху блестящие, голубовато-синего цвета. У самок крылья бурые с налётом из блестящих синих чешуек, светлыми пятнами у внешнего края переднего крыла и оранжевыми у внешнего края заднего крыла. На нижней стороне крыльев контрастный рисунок, образованный чёрными пятнами на белёсом фоне. У внешнего края крыла проходит ряд ярко-оранжевых пятен.

Ареал 
Вид описан по материалам из долины реки Сырдарьи (Южный Казахстан). Ареал вида простирается от Приаралья через пустыни до Балхаш-Алакольской впадины и Илийской пустыни. Вид встречается локально.

Биология 
Бабочки населяют песчано-глинистые, глинисто-солончаковые места обитания, часто по поймам рек или по берегам озёр, среди тугайной растительности. За год развивается одно поколение. Время лёта в конце мая — начале июля. Кормовое растение гусениц — Limonium gmelini (Limoniaceae).

Примечания 

Голубянки
Животные, описанные в 1854 году
Насекомые Евразии